De 13e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1990 in de Spaanse plaats San Javier. Het toernooi werd gewonnen door het Zweedse Göteborgs BK.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1990
Sport in 1990
Europees kampioenschap in Spanje
Sport in Murcia